аль-Мустанджид

 Абуль-Музафар аль-Мустанджид (1124—1170) — багдадский халиф из династии Аббасидов, правивший с 1160 по 1170 г.
 Абуль-Махасин аль-Мустанджид (? −1479) — каирский халиф из династии Аббасидов, правивший с 1455 по 1479 г.